„Свети Николай Чудотворец“ е православен храм в центъра на Стара Загора, България, под ведомството на Старозагорската епархия.

Към храма в олтара има параклис на свети княз Борис I. Храмовият празник е на 6 декември. До храма има градинка с шадраван със статуя на два пингвина, която е изцяло реновирана през 2013 г. Мястото е една от основните забележителности на Стара Загора.

История 
На мястото на храма е имало църква „Свети Никола“, която е била разрушена по време на Старозагорското клане. На 1 март 1841 г. към църквата е открито първото светско училище в Стара Загора. През 1896 г. започва строителството на новия храм, което е завършено през 1909 г. През 2014 г. е напълно възстановена оградата на храма.

Бележки 

Паметници на културата в област Стара Загора
Николай (Стара Загора)
Николай (Стара Загора)
Основани в България през 1909 година